Network Address Translation
 badanie kwasów nukleinowych
 N-acetylotransferaza